Municipio de Cuming puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cuming (condado de Cuming, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Cuming.
 Municipio de Cuming (condado de Dodge, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Dodge.